RAD21 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 631 амінокислот, а молекулярна маса — 71 690.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як апоптоз, клітинний цикл, поділ клітини, пошкодження ДНК, репарація ДНК, мітоз, розходження хромосом. 
Локалізований у ядрі, хромосомах, центромерах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Ядерні білки